Falkenhof ist der Name folgender Orte:

 Falkenhof (Buchenbach), Hof im Ortsteil Wagensteig der Gemeinde Buchenbach im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Falkenhof (Künzelsau), Hof im Stadtteil Laßbach der Stadt Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Falkenhof (Lindlar), mit Vorderfalkenhof und Hinterfalkenhof, Ortsteil der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Falkenhof (Gemeinde Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger (Steiermark), Bezirk Weiz, Steiermark
 Falkenhof (Gemeinde Pfarrkirchen), Ortschaft der Gemeinde Pfarrkirchen im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Falkenhof ist der Name folgender Bauwerke:
 Falkenhof (Rheine), karolingisches Königsgut in Rheine, Landkreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Falkenhof (Würzburg), ehemaliger (als Gaststätte und später Jugendzentrum genutzter Teil) des Falkenhauses, hinter dem sich im Mittelalter der Hof Kürnach befand
 Hofgut Falkenhof, ehemaliger Mühlenstandort als Neumühle des Chevalier de Quirite, ab 1831 adliges Hofgut bis 1940, privatisiert, Kulturdenkmal, Schönberger Tal, Bensheim, Hessen 
 Schloss Falkenhof, Schlossvilla auf ehemaligem Gelände des Falkenhofes, Kulturdenkmal, Schönberger Tal, Bensheim, Hessen 

Sonstiges:
 Falkenhof-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Falkerscher Hof